Groot licht (wegverkeer), verlichting aan een voertuig
Groot Licht, een voormalig televisieprogramma